Yi Xing – astronomo cinese (683-727)
Yixing – città cinese della provincia dello Jiangsu con 1,2 milioni di abitanti
grafia cinese di Thích Nhất Hạnh, monaco buddista vietnamita
Yi Xing – asteroide